BNB steht für:
 Banco do Nordeste do Brasil
 Banque nationale de Belgique, dt. Belgische Nationalbank
 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude des Deutschen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 Biographie Nationale de Belgique, biografisches Nachschlagewerk für Belgien
 Böhmische Nordbahn, Eisenbahnunternehmen in Österreich
 Bonheur National Brut (französische Abkürzung für Bruttonationalglück)
 Brand New Bundestag
 British National Bibliography, Nationalbibliografie des Vereinigten Königreichs
 British North Borneo bzw. Britisch-Nordborneo
 Brouwerij Nacional Balashi, einzige Bierbrauerei auf der Insel Aruba
 Bulgarische Nationalbank
 Berlin Nordbahnhof (DS100-Code)
 Boende Airport (IATA-Code), Flughafen von Boende, Provinz Tshuapa, Demokratische Republik Kongo
 Binance Coin, Kryptowährung des Unternehmens Binance

BnB steht für:
 Bed and Breakfast

bnb steht für:
 Baukan Murut (auch Bookan; ISO-639-3-Code), eine der aussterbenden Sabah-Sprachen in Sabah, Malaysia, Sprache der Murut

Abkürzung